Перротта () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Перротта, Джузеппе (1843—1910) — итальянский композитор близкий веристам.
 Перротта, Симоне (род. 1977) — итальянский футболист.
 Перротта, Том (род. 1961) — американский романист и сценарист.
 См. также 
 Пэрротт